|-
|(43001)||1999 UE9|| align=right|13,7|| align=right|2,930|| align=right|0,092|| align=right|1,38|| align=right|5,016||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43002)||1999 US12|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|6,52|| align=right|3,787||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43003)||1999 UC14|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,257|| align=right|3,25|| align=right|3,436||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43004)||1999 UR16|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,091|| align=right|2,25|| align=right|4,648||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43005)||1999 UA17|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|3,63|| align=right|3,552||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43006)||1999 UG26|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,170|| align=right|5,26|| align=right|5,219||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43007)||1999 UK27|| align=right|16,1|| align=right|2,446|| align=right|0,131|| align=right|1,99|| align=right|3,824||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43008)||1999 UD31|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,190|| align=right|1,97|| align=right|3,598||MBA||31. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43009)||1999 UB39|| align=right|14,1|| align=right|2,682|| align=right|0,070|| align=right|4,72|| align=right|4,392||MBA||29. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43010)||1999 UE41|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,092|| align=right|13,24|| align=right|4,523||MBA||17. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43011)||1999 UD42|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,185|| align=right|3,90|| align=right|3,268||MBA||20. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43012)||1999 US49|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,101|| align=right|4,01|| align=right|4,148||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43013)||1999 UX50|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,225|| align=right|2,56|| align=right|3,694||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43014)||1999 UQ51|| align=right|12,9|| align=right|2,997|| align=right|0,080|| align=right|11,30|| align=right|5,187||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43015)||1999 UD52|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,141|| align=right|7,52|| align=right|3,517||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(43016)||1999 VM|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|4,393||MBA||2. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43017)||1999 VA2|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,290|| align=right|23,91|| align=right|3,421||MBA||5. listopadu 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43018)||1999 VY2|| align=right|13,4|| align=right|2,814|| align=right|0,169|| align=right|7,84|| align=right|4,720||MBA||4. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43019)||1999 VG3|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,139|| align=right|1,90|| align=right|5,630||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43020)||1999 VO4|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|15,01|| align=right|4,297||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43021)||1999 VT5|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,164|| align=right|4,96|| align=right|4,528||MBA||4. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43022)||1999 VR7|| align=right|13,3|| align=right|3,211|| align=right|0,039|| align=right|15,13|| align=right|5,754||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43023)||1999 VS12|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,281|| align=right|9,21|| align=right|3,718||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43024)||1999 VU12|| align=right|13,9|| align=right|2,730|| align=right|0,116|| align=right|9,64|| align=right|4,509||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43025)||1999 VW12|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,164|| align=right|2,48|| align=right|3,558||MBA||1. listopadu 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(43026)||1999 VJ20|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,171|| align=right|12,41|| align=right|4,349||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43027)||1999 VA23|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,049|| align=right|14,42|| align=right|4,416||MBA||12. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43028)||1999 VE23|| align=right|13,2|| align=right|2,591|| align=right|0,201|| align=right|9,84|| align=right|4,170||MBA||12. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43029)||1999 VT24|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,188|| align=right|2,78|| align=right|3,757||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43030)||1999 VK25|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,217|| align=right|5,69|| align=right|4,135||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43031)||1999 VY25|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,285|| align=right|10,36|| align=right|4,433||MBA||14. listopadu 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(43032)||1999 VR26|| align=right|14,6|| align=right|2,865|| align=right|0,063|| align=right|2,86|| align=right|4,849||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43033)||1999 VT29|| align=right|13,7|| align=right|3,231|| align=right|0,077|| align=right|16,34|| align=right|5,808||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43034)||1999 VO34|| align=right|13,9|| align=right|2,684|| align=right|0,160|| align=right|11,13|| align=right|4,395||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43035)||1999 VO35|| align=right|14,1|| align=right|2,937|| align=right|0,113|| align=right|10,41|| align=right|5,034||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43036)||1999 VF37|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,253|| align=right|12,32|| align=right|3,848||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43037)||1999 VH37|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,141|| align=right|7,57|| align=right|5,459||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43038)||1999 VV44|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,228|| align=right|7,37|| align=right|3,680||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43039)||1999 VD45|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,143|| align=right|5,10|| align=right|4,084||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43040)||1999 VT45|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,139|| align=right|5,64|| align=right|3,851||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43041)||1999 VC47|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,187|| align=right|14,25|| align=right|4,252||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43042)||1999 VF47|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,203|| align=right|14,84|| align=right|4,026||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43043)||1999 VN49|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,054|| align=right|5,81|| align=right|4,560||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43044)||1999 VR49|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,046|| align=right|5,24|| align=right|4,490||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43045)||1999 VV49|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|5,443||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43046)||1999 VF50|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,177|| align=right|3,06|| align=right|3,442||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43047)||1999 VT56|| align=right|15,6|| align=right|2,523|| align=right|0,181|| align=right|1,02|| align=right|4,006||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43048)||1999 VR59|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,098|| align=right|0,80|| align=right|4,239||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43049)||1999 VD61|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,058|| align=right|2,87|| align=right|4,364||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43050)||1999 VL66|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,204|| align=right|12,98|| align=right|4,414||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43051)||1999 VF71|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,052|| align=right|1,67|| align=right|5,032||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43052)||1999 VJ71|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|2,82|| align=right|3,541||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43053)||1999 VD72|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|13,18|| align=right|4,080||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43054)||1999 VU78|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,227|| align=right|2,43|| align=right|3,612||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43055)||1999 VR81|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,037|| align=right|15,63|| align=right|4,442||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43056)||1999 VW88|| align=right|15,2|| align=right|2,846|| align=right|0,055|| align=right|2,00|| align=right|4,801||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43057)||1999 VN92|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,118|| align=right|4,22|| align=right|4,250||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43058)||1999 VT92|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,148|| align=right|2,18|| align=right|3,746||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43059)||1999 VF93|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,079|| align=right|1,15|| align=right|4,072||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43060)||1999 VS93|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,161|| align=right|1,74|| align=right|3,756||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43061)||1999 VU93|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,153|| align=right|5,71|| align=right|3,831||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43062)||1999 VC103|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,207|| align=right|5,44|| align=right|4,082||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43063)||1999 VC104|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,233|| align=right|3,01|| align=right|3,616||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43064)||1999 VK114|| align=right|14,1|| align=right|2,390|| align=right|0,088|| align=right|7,65|| align=right|3,694||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43065)||1999 VZ124|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,242|| align=right|11,19|| align=right|3,796||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43066)||1999 VJ135|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,175|| align=right|5,11|| align=right|3,486||MBA||13. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43067)||1999 VA140|| align=right|16,7|| align=right|2,470|| align=right|0,175|| align=right|2,10|| align=right|3,880||MBA||10. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43068)||1999 VK159|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|4,627||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43069)||1999 VO160|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,202|| align=right|4,02|| align=right|4,070||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43070)||1999 VD161|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,034|| align=right|1,48|| align=right|5,192||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43071)||1999 VA173|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,062|| align=right|6,50|| align=right|4,524||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43072)||1999 VS177|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,159|| align=right|7,05|| align=right|3,478||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43073)||1999 VP184|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,179|| align=right|7,37|| align=right|3,775||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43074)||1999 VT188|| align=right|15,0|| align=right|2,908|| align=right|0,040|| align=right|5,66|| align=right|4,959||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43075)||1999 VJ189|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,014|| align=right|8,49|| align=right|5,156||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43076)||1999 VW189|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,138|| align=right|2,90|| align=right|4,505||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43077)||1999 VY191|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,062|| align=right|4,31|| align=right|4,039||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43078)||1999 VX192|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|5,22|| align=right|3,688||MBA||1. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43079)||1999 VS194|| align=right|15,2|| align=right|2,928|| align=right|0,065|| align=right|10,04|| align=right|5,010||MBA||1. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43080)||1999 VA198|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,054|| align=right|15,18|| align=right|4,248||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(43081)||1999 VA199|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,194|| align=right|5,79|| align=right|3,252||MBA||4. listopadu 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43082)||1999 VH216|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,101|| align=right|7,13|| align=right|4,055||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43083)||1999 WR|| align=right|14,0|| align=right|2,483|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|3,911||MBA||19. listopadu 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(43084)||1999 WQ1|| align=right|13,1|| align=right|2,664|| align=right|0,278|| align=right|18,52|| align=right|4,348||MBA||30. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43085)||1999 WE2|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,036|| align=right|10,40|| align=right|4,563||MBA||19. listopadu 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(43086)||1999 WB7|| align=right|14,9|| align=right|2,917|| align=right|0,147|| align=right|2,75|| align=right|4,981||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43087)||1999 WW8|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,229|| align=right|16,15|| align=right|5,685||MBA||28. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43088)||1999 WO9|| align=right|14,5|| align=right|2,454|| align=right|0,185|| align=right|7,87|| align=right|3,844||MBA||30. listopadu 1999||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(43089)||1999 WP12|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|19,15|| align=right|5,658||MBA||29. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43090)||1999 WF20|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,176|| align=right|12,10|| align=right|4,384||MBA||16. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43091)||1999 XL1|| align=right|12,8|| align=right|3,040|| align=right|0,158|| align=right|12,97|| align=right|5,300||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43092)||1999 XT5|| align=right|15,4|| align=right|2,870|| align=right|0,085|| align=right|1,12|| align=right|4,862||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43093)||1999 XA7|| align=right|13,6|| align=right|3,054|| align=right|0,050|| align=right|9,80|| align=right|5,336||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43094)||1999 XK7|| align=right|13,3|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|13,27|| align=right|4,135||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43095)||1999 XF8|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,028|| align=right|10,53|| align=right|5,668||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43096)||1999 XL11|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,251|| align=right|7,54|| align=right|3,590||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43097)||1999 XM13|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,047|| align=right|7,14|| align=right|4,551||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43098)||1999 XD14|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,240|| align=right|10,65|| align=right|3,788||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43099)||1999 XO15|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,006|| align=right|3,55|| align=right|5,231||MBA||5. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43100)||1999 XV15|| align=right|13,9|| align=right|2,756|| align=right|0,383|| align=right|8,97|| align=right|4,576||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43101)||1999 XX18|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,228|| align=right|6,63|| align=right|3,472||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43102)||1999 XU19|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,151|| align=right|11,31|| align=right|4,209||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43103)||1999 XC21|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,206|| align=right|6,00|| align=right|3,892||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43104)||1999 XP21|| align=right|13,7|| align=right|2,788|| align=right|0,074|| align=right|9,16|| align=right|4,654||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43105)||1999 XM22|| align=right|14,6|| align=right|2,618|| align=right|0,135|| align=right|10,56|| align=right|4,235||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43106)||1999 XB26|| align=right|14,9|| align=right|2,962|| align=right|0,028|| align=right|8,86|| align=right|5,098||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43107)||1999 XG26|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,115|| align=right|9,09|| align=right|4,100||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43108)||1999 XQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,890|| align=right|0,041|| align=right|0,85|| align=right|4,911||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43109)||1999 XP28|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,102|| align=right|2,53|| align=right|4,471||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43110)||1999 XH29|| align=right|12,8|| align=right|3,220|| align=right|0,133|| align=right|10,95|| align=right|5,777||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43111)||1999 XD30|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|5,691||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43112)||1999 XK31|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|10,61|| align=right|5,140||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43113)||1999 XN31|| align=right|13,4|| align=right|3,021|| align=right|0,119|| align=right|8,61|| align=right|5,251||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43114)||1999 XR36|| align=right|13,0|| align=right|2,897|| align=right|0,029|| align=right|12,54|| align=right|4,931||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43115)||1999 XG39|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,193|| align=right|11,42|| align=right|4,300||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43116)||1999 XN39|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,200|| align=right|6,87|| align=right|4,582||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43117)||1999 XT42|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,155|| align=right|4,98|| align=right|4,156||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43118)||1999 XD43|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,066|| align=right|8,38|| align=right|5,129||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43119)||1999 XV44|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,120|| align=right|4,17|| align=right|5,619||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43120)||1999 XB49|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,802||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43121)||1999 XM49|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,055|| align=right|1,34|| align=right|4,986||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43122)||1999 XL50|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,076|| align=right|6,25|| align=right|4,015||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43123)||1999 XT50|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,85|| align=right|4,127||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43124)||1999 XJ53|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,082|| align=right|1,81|| align=right|4,638||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43125)||1999 XQ61|| align=right|14,0|| align=right|2,709|| align=right|0,108|| align=right|7,72|| align=right|4,458||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43126)||1999 XL64|| align=right|14,1|| align=right|3,209|| align=right|0,154|| align=right|0,42|| align=right|5,747||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43127)||1999 XD68|| align=right|14,2|| align=right|3,255|| align=right|0,042|| align=right|4,57|| align=right|5,872||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43128)||1999 XM68|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,271|| align=right|4,64|| align=right|4,047||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43129)||1999 XY68|| align=right|14,4|| align=right|2,805|| align=right|0,079|| align=right|5,04|| align=right|4,696||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43130)||1999 XZ68|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,041|| align=right|7,02|| align=right|4,542||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43131)||1999 XK72|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,170|| align=right|0,99|| align=right|4,240||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43132)||1999 XO73|| align=right|14,0|| align=right|2,561|| align=right|0,075|| align=right|14,70|| align=right|4,099||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43133)||1999 XK76|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,203|| align=right|12,73|| align=right|4,078||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43134)||1999 XU77|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,216|| align=right|8,17|| align=right|4,681||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43135)||1999 XT82|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,161|| align=right|6,71|| align=right|5,175||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43136)||1999 XE85|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,081|| align=right|11,47|| align=right|5,184||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43137)||1999 XU85|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,106|| align=right|10,45|| align=right|5,557||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43138)||1999 XJ86|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|12,57|| align=right|4,529||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43139)||1999 XM90|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,087|| align=right|14,89|| align=right|5,699||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43140)||1999 XT90|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|13,29|| align=right|4,233||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43141)||1999 XR91|| align=right|13,9|| align=right|2,517|| align=right|0,105|| align=right|11,41|| align=right|3,993||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43142)||1999 XQ93|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,191|| align=right|14,43|| align=right|4,172||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43143)||1999 XA97|| align=right|13,5|| align=right|3,103|| align=right|0,037|| align=right|14,20|| align=right|5,466||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43144)||1999 XD98|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,223|| align=right|12,08|| align=right|4,127||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43145)||1999 XT98|| align=right|13,1|| align=right|3,053|| align=right|0,028|| align=right|12,06|| align=right|5,334||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43146)||1999 XN102|| align=right|13,2|| align=right|2,959|| align=right|0,082|| align=right|9,79|| align=right|5,088||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43147)||1999 XO105|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,273|| align=right|4,61|| align=right|4,165||MBA||8. prosince 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(43148)||1999 XB106|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,376|| align=right|13,59|| align=right|4,551||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43149)||1999 XU107|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,117|| align=right|10,26|| align=right|4,484||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43150)||1999 XF109|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,246|| align=right|4,97|| align=right|3,658||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43151)||1999 XU114|| align=right|13,4|| align=right|2,542|| align=right|0,102|| align=right|14,27|| align=right|4,052||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43152)||1999 XM115|| align=right|13,0|| align=right|3,155|| align=right|0,175|| align=right|8,46|| align=right|5,602||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43153)||1999 XC118|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,047|| align=right|3,99|| align=right|4,488||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43154)||1999 XH118|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,066|| align=right|6,66|| align=right|4,685||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43155)||1999 XE120|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|5,153||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43156)||1999 XF120|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,077|| align=right|5,59|| align=right|4,507||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43157)||1999 XT120|| align=right|14,0|| align=right|2,455|| align=right|0,017|| align=right|12,59|| align=right|3,846||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43158)||1999 XK121|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,203|| align=right|2,66|| align=right|3,668||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43159)||1999 XP121|| align=right|14,8|| align=right|2,907|| align=right|0,018|| align=right|2,03|| align=right|4,955||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43160)||1999 XY122|| align=right|13,5|| align=right|3,001|| align=right|0,037|| align=right|9,04|| align=right|5,197||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43161)||1999 XW123|| align=right|13,7|| align=right|2,691|| align=right|0,111|| align=right|11,36|| align=right|4,413||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43162)||1999 XE126|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,067|| align=right|7,62|| align=right|4,610||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43163)||1999 XB127|| align=right|13,5|| align=right|3,034|| align=right|0,042|| align=right|11,86|| align=right|5,283||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(43164)||1999 XJ154|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,095|| align=right|9,23|| align=right|5,140||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43165)||1999 XA156|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|8,01|| align=right|4,156||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43166)||1999 XO156|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,124|| align=right|4,64|| align=right|4,541||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43167)||1999 XY157|| align=right|14,3|| align=right|2,861|| align=right|0,177|| align=right|8,49|| align=right|4,838||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43168)||1999 XO161|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,154|| align=right|11,64|| align=right|4,425||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43169)||1999 XE167|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,186|| align=right|11,49|| align=right|4,431||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43170)||1999 XH171|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|4,79|| align=right|4,394||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43171)||1999 XF172|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,164|| align=right|8,94|| align=right|5,556||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43172)||1999 XV172|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,108|| align=right|14,11|| align=right|5,497||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43173)||1999 XK177|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,066|| align=right|16,86|| align=right|5,615||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43174)||1999 XF180|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,066|| align=right|15,98|| align=right|4,322||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43175)||1999 XY189|| align=right|14,2|| align=right|2,289|| align=right|0,202|| align=right|7,18|| align=right|3,463||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43176)||1999 XM196|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|11,25|| align=right|5,538||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43177)||1999 XQ198|| align=right|13,3|| align=right|3,219|| align=right|0,037|| align=right|14,50|| align=right|5,774||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43178)||1999 XH201|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,108|| align=right|6,34|| align=right|5,454||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43179)||1999 XL204|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,084|| align=right|17,12|| align=right|5,559||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43180)||1999 XT206|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,121|| align=right|17,37|| align=right|5,500||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43181)||1999 XY206|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,221|| align=right|14,29|| align=right|5,577||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43182)||1999 XG212|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,194|| align=right|6,82|| align=right|3,407||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43183)||1999 XK213|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,028|| align=right|10,72|| align=right|5,359||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43184)||1999 XD214|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,038|| align=right|10,13|| align=right|5,468||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43185)||1999 XK222|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,122|| align=right|8,66|| align=right|4,072||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43186)||1999 XQ230|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,214|| align=right|8,52|| align=right|4,091||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43187)||1999 XF233|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,131|| align=right|8,50|| align=right|4,213||MBA||2. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43188)||1999 XP234|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|6,39|| align=right|4,539||MBA||3. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43189)||1999 XR240|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,097|| align=right|3,48|| align=right|4,580||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(43190)||1999 XR241|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,160|| align=right|8,08|| align=right|4,240||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43191)||1999 YM5|| align=right|13,0|| align=right|3,068|| align=right|0,173|| align=right|15,33|| align=right|5,372||MBA||29. prosince 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(43192)||1999 YG13|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,124|| align=right|16,45|| align=right|4,409||MBA||30. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43193) Secinaro||2000 AW4|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,132|| align=right|2,57|| align=right|5,364||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(43194)||2000 AJ6|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,164|| align=right|1,34|| align=right|5,533||MBA||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(43195)||2000 AP13|| align=right|13,9|| align=right|3,208|| align=right|0,067|| align=right|7,11|| align=right|5,744||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43196)||2000 AH32|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,174|| align=right|5,71|| align=right|3,496||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43197)||2000 AU44|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|2,21|| align=right|3,683||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43198)||2000 AD62|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,037|| align=right|8,55|| align=right|5,172||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43199)||2000 AJ68|| align=right|12,6|| align=right|3,111|| align=right|0,055|| align=right|9,15|| align=right|5,486||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43200)||2000 AO68|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,188|| align=right|8,69|| align=right|3,502||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43201)||2000 AT69|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,183|| align=right|12,82|| align=right|4,316||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43202)||2000 AQ70|| align=right|11,8|| align=right|3,169|| align=right|0,106|| align=right|23,81|| align=right|5,641||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43203)||2000 AV70|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,229|| align=right|4,96|| align=right|4,405||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43204)||2000 AA71|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,081|| align=right|9,73|| align=right|5,654||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43205)||2000 AV72|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,051|| align=right|15,44|| align=right|5,431||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43206)||2000 AJ78|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,103|| align=right|9,72|| align=right|5,166||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43207)||2000 AJ79|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,135|| align=right|9,18|| align=right|4,119||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43208)||2000 AW98|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,219|| align=right|17,58|| align=right|5,481||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43209)||2000 AP101|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,228|| align=right|8,09|| align=right|3,574||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43210)||2000 AS101|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|6,03|| align=right|3,500||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43211)||2000 AR105|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,128|| align=right|11,70|| align=right|4,332||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43212)||2000 AL113|| align=right|12,3|| align=right|5,256|| align=right|0,059|| align=right|6,49|| align=right|12,05||JUT||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43213)||2000 AC132|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,062|| align=right|6,16|| align=right|5,601||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43214)||2000 AQ135|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,140|| align=right|5,02|| align=right|5,685||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43215)||2000 AN138|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,118|| align=right|8,00|| align=right|3,605||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43216)||2000 AB139|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,121|| align=right|7,72|| align=right|3,491||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43217)||2000 AE139|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,148|| align=right|7,55|| align=right|3,424||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43218)||2000 AE143|| align=right|13,0|| align=right|2,999|| align=right|0,085|| align=right|9,21|| align=right|5,194||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43219)||2000 AC150|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,042|| align=right|9,69|| align=right|5,155||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43220)||2000 AR150|| align=right|14,1|| align=right|3,231|| align=right|0,052|| align=right|12,06|| align=right|5,808||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43221)||2000 AJ151|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,110|| align=right|7,03|| align=right|3,483||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43222)||2000 AG155|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,180|| align=right|1,50|| align=right|3,795||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43223)||2000 AE162|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,102|| align=right|3,33|| align=right|3,513||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43224)||2000 AP165|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,164|| align=right|12,77|| align=right|4,381||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43225)||2000 AW165|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,256|| align=right|13,13|| align=right|5,557||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43226)||2000 AM166|| align=right|13,5|| align=right|2,966|| align=right|0,128|| align=right|13,02|| align=right|5,106||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43227)||2000 AR166|| align=right|13,2|| align=right|3,138|| align=right|0,019|| align=right|16,50|| align=right|5,559||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43228)||2000 AH169|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,087|| align=right|10,12|| align=right|5,120||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43229)||2000 AD174|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,073|| align=right|11,65|| align=right|5,716||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43230)||2000 AX175|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,188|| align=right|11,47|| align=right|5,494||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43231)||2000 AU177|| align=right|12,1|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|5,601||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43232)||2000 AH178|| align=right|14,4|| align=right|2,715|| align=right|0,344|| align=right|7,03|| align=right|4,472||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43233)||2000 AQ179|| align=right|14,0|| align=right|2,971|| align=right|0,124|| align=right|9,57|| align=right|5,119||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43234)||2000 AN186|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,138|| align=right|14,30|| align=right|4,245||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43235)||2000 AX197|| align=right|14,0|| align=right|2,838|| align=right|0,080|| align=right|12,13|| align=right|4,780||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43236)||2000 AB199|| align=right|13,8|| align=right|3,227|| align=right|0,055|| align=right|11,18|| align=right|5,797||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43237)||2000 AB204|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,116|| align=right|10,53|| align=right|5,129||MBA||6. ledna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(43238)||2000 AT233|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,229|| align=right|5,04|| align=right|4,009||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43239)||2000 AK238|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,226|| align=right|0,98|| align=right|5,277||MBA||6. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43240)||2000 AP240|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,138|| align=right|13,98|| align=right|5,447||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43241)||2000 AB244|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,159|| align=right|5,85|| align=right|4,546||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43242)||2000 AK244|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,072|| align=right|21,31|| align=right|4,301||MBA||8. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43243)||2000 AB253|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,170|| align=right|2,26|| align=right|5,512||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43244)||2000 AR253|| align=right|14,3|| align=right|3,130|| align=right|0,192|| align=right|2,50|| align=right|5,538||MBA||7. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43245)||2000 BB15|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,245|| align=right|9,05|| align=right|4,502||MBA||31. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43246)||2000 BB18|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,221|| align=right|6,33|| align=right|4,083||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43247)||2000 BV25|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,059|| align=right|3,46|| align=right|5,533||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43248)||2000 BD26|| align=right|14,4|| align=right|2,786|| align=right|0,147|| align=right|10,33|| align=right|4,651||MBA||29. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43249)||2000 BQ29|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,186|| align=right|11,17|| align=right|5,323||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43250)||2000 CG3|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,127|| align=right|12,92|| align=right|4,014||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43251)||2000 CX4|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,115|| align=right|11,35|| align=right|5,607||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43252)||2000 CB10|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,168|| align=right|2,01|| align=right|5,689||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43253)||2000 CY18|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,007|| align=right|2,56|| align=right|4,255||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43254)||2000 CE35|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,046|| align=right|2,72|| align=right|4,268||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43255)||2000 CT62|| align=right|14,7|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|6,46|| align=right|3,580||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43256)||2000 CF82|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,041|| align=right|1,86|| align=right|5,015||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43257)||2000 CO87|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,071|| align=right|6,51|| align=right|3,587||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43258)||2000 CH91|| align=right|14,0|| align=right|2,741|| align=right|0,049|| align=right|5,69|| align=right|4,538||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43259)||2000 CK104|| align=right|12,7|| align=right|2,582|| align=right|0,171|| align=right|10,76|| align=right|4,148||MBA||8. února 2000||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43260)||2000 CV116|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,089|| align=right|10,46|| align=right|5,629||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43261)||2000 DF3|| align=right|14,2|| align=right|2,335|| align=right|0,185|| align=right|10,10|| align=right|3,568||MBA||27. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43262)||2000 DL4|| align=right|13,5|| align=right|3,170|| align=right|0,098|| align=right|6,39|| align=right|5,644||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43263)||2000 DM19|| align=right|14,6|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,05|| align=right|4,792||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43264)||2000 DZ52|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,258|| align=right|4,19|| align=right|4,056||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43265)||2000 DX54|| align=right|16,6|| align=right|2,196|| align=right|0,094|| align=right|2,66|| align=right|3,253||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43266)||2000 DZ83|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,087|| align=right|2,95|| align=right|5,386||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43267)||2000 DL84|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,169|| align=right|6,60|| align=right|5,589||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43268)||2000 DP93|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,046|| align=right|5,84|| align=right|3,600||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43269)||2000 DO98|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,110|| align=right|11,57|| align=right|5,153||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43270)||2000 ED9|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,254|| align=right|12,42|| align=right|4,350||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43271)||2000 EQ13|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,086|| align=right|6,46|| align=right|4,556||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43272)||2000 ED34|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,115|| align=right|10,86|| align=right|3,642||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43273)||2000 EL41|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,062|| align=right|5,03|| align=right|3,370||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43274)||2000 ER56|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,130|| align=right|2,47|| align=right|3,783||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43275)||2000 ED95|| align=right|13,0|| align=right|2,584|| align=right|0,170|| align=right|11,87|| align=right|4,154||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43276)||2000 EE95|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,142|| align=right|6,98|| align=right|3,467||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43277)||2000 EZ96|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,119|| align=right|13,99|| align=right|5,640||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43278)||2000 ES109|| align=right|13,2|| align=right|2,629|| align=right|0,250|| align=right|20,32|| align=right|4,263||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43279)||2000 EY112|| align=right|14,5|| align=right|2,909|| align=right|0,012|| align=right|2,95|| align=right|4,960||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43280)||2000 EY131|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,069|| align=right|4,87|| align=right|3,556||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43281)||2000 EL137|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,108|| align=right|8,28|| align=right|3,473||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43282)||2000 EB140|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,124|| align=right|5,57|| align=right|3,351||MBA||14. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(43283)||2000 EC143|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,268|| align=right|13,59|| align=right|4,419||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(43284)||2000 ED151|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,136|| align=right|9,07|| align=right|3,481||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43285)||2000 ED156|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,098|| align=right|5,58|| align=right|3,754||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43286)||2000 EA158|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,156|| align=right|6,46|| align=right|4,236||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43287)||2000 FJ3|| align=right|13,8|| align=right|2,575|| align=right|0,137|| align=right|14,63|| align=right|4,132||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43288)||2000 FB16|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|6,24|| align=right|3,433||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43289)||2000 FE44|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,194|| align=right|15,08|| align=right|4,305||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43290)||2000 FV48|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,155|| align=right|10,04|| align=right|5,751||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43291)||2000 FY48|| align=right|13,4|| align=right|3,100|| align=right|0,075|| align=right|8,06|| align=right|5,456||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43292)||2000 FP49|| align=right|13,5|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|7,42|| align=right|4,546||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43293) Banting||2000 GU1|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,069|| align=right|5,97|| align=right|5,640||MBA||1. dubna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(43294)||2000 GY4|| align=right|13,9|| align=right|2,545|| align=right|0,191|| align=right|15,99|| align=right|4,059||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43295)||2000 GZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,254|| align=right|0,195|| align=right|6,96|| align=right|3,382||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43296)||2000 GM53|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|7,02|| align=right|3,784||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43297)||2000 GB64|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,092|| align=right|5,21|| align=right|3,519||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43298)||2000 GL67|| align=right|14,4|| align=right|2,812|| align=right|0,139|| align=right|8,41|| align=right|4,716||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43299)||2000 GD73|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,174|| align=right|1,02|| align=right|4,002||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43300)||2000 GZ87|| align=right|14,8|| align=right|2,349|| align=right|0,059|| align=right|7,30|| align=right|3,601||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43301)||2000 GL108|| align=right|15,0|| align=right|2,364|| align=right|0,137|| align=right|7,04|| align=right|3,633||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43302)||2000 GE114|| align=right|14,5|| align=right|2,398|| align=right|0,119|| align=right|5,22|| align=right|3,712||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43303)||2000 GO133|| align=right|14,4|| align=right|2,890|| align=right|0,033|| align=right|12,03|| align=right|4,912||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43304)||2000 GZ133|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,166|| align=right|13,14|| align=right|4,101||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43305)||2000 GH142|| align=right|13,7|| align=right|2,527|| align=right|0,240|| align=right|14,24|| align=right|4,017||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43306)||2000 GW157|| align=right|13,7|| align=right|2,361|| align=right|0,146|| align=right|5,14|| align=right|3,627||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43307)||2000 HU21|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,189|| align=right|1,72|| align=right|3,698||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43308)||2000 HY26|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,084|| align=right|6,87|| align=right|3,496||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43309)||2000 HH34|| align=right|15,7|| align=right|2,175|| align=right|0,047|| align=right|2,45|| align=right|3,206||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43310)||2000 HN37|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,130|| align=right|12,52|| align=right|3,695||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43311)||2000 HH55|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,129|| align=right|5,85|| align=right|3,567||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43312)||2000 HB68|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,044|| align=right|4,86|| align=right|3,227||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43313)||2000 JW|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,223|| align=right|9,91|| align=right|3,672||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43314)||2000 JC12|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,185|| align=right|10,40|| align=right|4,122||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43315)||2000 JB18|| align=right|15,1|| align=right|2,402|| align=right|0,140|| align=right|3,11|| align=right|3,722||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43316)||2000 JV19|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,097|| align=right|5,73|| align=right|3,621||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43317)||2000 JY21|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,106|| align=right|1,98|| align=right|3,691||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43318)||2000 JO37|| align=right|14,1|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|6,07|| align=right|4,115||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43319)||2000 JA38|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,127|| align=right|15,39|| align=right|3,771||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43320)||2000 JG44|| align=right|16,1|| align=right|2,473|| align=right|0,113|| align=right|2,15|| align=right|3,889||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43321)||2000 JR52|| align=right|14,7|| align=right|2,555|| align=right|0,313|| align=right|5,48|| align=right|4,084||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43322)||2000 JQ69|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,151|| align=right|15,00|| align=right|4,071||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43323)||2000 JY72|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,109|| align=right|7,52|| align=right|3,491||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43324)||2000 KQ15|| align=right|13,8|| align=right|2,718|| align=right|0,196|| align=right|13,11|| align=right|4,479||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43325)||2000 KY50|| align=right|13,6|| align=right|2,719|| align=right|0,197|| align=right|9,41|| align=right|4,482||MBA||29. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43326)||2000 KH73|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,110|| align=right|3,18|| align=right|3,197||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43327)||2000 LH3|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,161|| align=right|9,06|| align=right|4,593||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43328)||2000 OU15|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,239|| align=right|6,53|| align=right|3,620||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43329)||2000 OU25|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,159|| align=right|2,97|| align=right|3,422||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43330)||2000 OQ30|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,146|| align=right|6,78|| align=right|3,531||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43331)||2000 PS6|| align=right|15,2|| align=right|1,919|| align=right|0,077|| align=right|24,54|| align=right|2,657||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43332)||2000 QG6|| align=right|14,4|| align=right|2,440|| align=right|0,209|| align=right|12,80|| align=right|3,812||MBA||24. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(43333)||2000 QY64|| align=right|14,0|| align=right|2,285|| align=right|0,230|| align=right|6,90|| align=right|3,453||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43334)||2000 QM117|| align=right|15,5|| align=right|1,916|| align=right|0,073|| align=right|17,82|| align=right|2,653||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43335)||2000 QX127|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,202|| align=right|2,32|| align=right|3,779||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43336)||2000 QT148|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,134|| align=right|10,64|| align=right|4,160||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43337)||2000 RG9|| align=right|14,3|| align=right|2,267|| align=right|0,159|| align=right|8,56|| align=right|3,412||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43338)||2000 RA10|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,201|| align=right|4,25|| align=right|4,155||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43339)||2000 RM10|| align=right|14,8|| align=right|2,202|| align=right|0,143|| align=right|4,26|| align=right|3,268||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43340)||2000 RX46|| align=right|14,7|| align=right|2,781|| align=right|0,108|| align=right|5,47|| align=right|4,637||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43341)||2000 RK62|| align=right|13,0|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|15,97|| align=right|4,114||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43342)||2000 RO67|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,053|| align=right|22,41|| align=right|5,522||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43343)||2000 RY81|| align=right|13,0|| align=right|3,104|| align=right|0,240|| align=right|15,10|| align=right|5,467||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43344)||2000 RR85|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,074|| align=right|5,73|| align=right|3,701||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43345)||2000 RB88|| align=right|14,0|| align=right|2,633|| align=right|0,173|| align=right|13,72|| align=right|4,271||MBA||2. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43346)||2000 RT103|| align=right|14,1|| align=right|2,392|| align=right|0,190|| align=right|8,50|| align=right|3,698||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43347)||2000 SM52|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,199|| align=right|11,01|| align=right|4,159||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43348)||2000 SK108|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,186|| align=right|1,81|| align=right|3,680||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43349)||2000 SK160|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,257|| align=right|6,00|| align=right|3,560||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43350)||2000 SG161|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,173|| align=right|6,14|| align=right|3,471||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43351)||2000 SX169|| align=right|15,2|| align=right|2,181|| align=right|0,093|| align=right|5,00|| align=right|3,220||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43352)||2000 SH265|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,143|| align=right|3,54|| align=right|3,795||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43353)||2000 SJ275|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,144|| align=right|13,65|| align=right|3,830||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43354)||2000 SZ278|| align=right|12,0|| align=right|3,153|| align=right|0,096|| align=right|22,58|| align=right|5,598||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43355)||2000 SY293|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|24,12|| align=right|3,465||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43356)||2000 TJ29|| align=right|13,9|| align=right|2,593|| align=right|0,304|| align=right|22,38|| align=right|4,175||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43357)||2000 UM19|| align=right|15,9|| align=right|1,924|| align=right|0,054|| align=right|20,68|| align=right|2,669||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43358)||2000 UQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,069|| align=right|3,31|| align=right|5,017||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43359)||2000 UF41|| align=right|15,0|| align=right|2,175|| align=right|0,087|| align=right|1,86|| align=right|3,207||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43360)||2000 UU49|| align=right|14,9|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|5,34|| align=right|3,382||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43361)||2000 UA50|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,102|| align=right|3,98|| align=right|3,395||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43362)||2000 VK2|| align=right|15,0|| align=right|2,177|| align=right|0,163|| align=right|3,81|| align=right|3,212||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43363)||2000 VG35|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,143|| align=right|10,18|| align=right|3,653||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43364)||2000 VZ35|| align=right|15,0|| align=right|2,227|| align=right|0,171|| align=right|4,50|| align=right|3,322||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43365)||2000 VA36|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|6,71|| align=right|3,350||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43366)||2000 VZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,444|| align=right|0,135|| align=right|4,19|| align=right|3,819||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43367)||2000 VL47|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|15,62|| align=right|4,108||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43368)||2000 VZ62|| align=right|13,9|| align=right|2,288|| align=right|0,193|| align=right|26,20|| align=right|3,460||MBA||14. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43369)||2000 WP3|| align=right|15,2|| align=right|1,922|| align=right|0,150|| align=right|27,77|| align=right|2,665||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43370)||2000 WD5|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,125|| align=right|7,01|| align=right|4,092||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43371)||2000 WJ8|| align=right|15,6|| align=right|2,176|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|3,209||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43372)||2000 WO15|| align=right|13,9|| align=right|2,354|| align=right|0,194|| align=right|24,61|| align=right|3,611||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43373)||2000 WC17|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,109|| align=right|4,11|| align=right|3,875||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43374)||2000 WT33|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,076|| align=right|5,97|| align=right|3,378||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43375)||2000 WE36|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,159|| align=right|9,01|| align=right|3,350||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43376)||2000 WV36|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,138|| align=right|5,18|| align=right|3,787||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43377)||2000 WF41|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,138|| align=right|8,68|| align=right|3,782||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43378)||2000 WM43|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,139|| align=right|5,84|| align=right|3,385||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43379)||2000 WN43|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,138|| align=right|4,31|| align=right|3,556||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43380)||2000 WJ44|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,036|| align=right|3,85|| align=right|3,614||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43381)||2000 WQ47|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,113|| align=right|3,72|| align=right|3,460||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43382)||2000 WJ49|| align=right|13,2|| align=right|3,084|| align=right|0,237|| align=right|10,73|| align=right|5,415||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43383)||2000 WQ52|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,185|| align=right|5,57|| align=right|4,060||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43384)||2000 WP54|| align=right|14,9|| align=right|2,282|| align=right|0,121|| align=right|6,40|| align=right|3,447||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43385)||2000 WQ54|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,087|| align=right|7,38|| align=right|3,534||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43386)||2000 WJ57|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,173|| align=right|2,47|| align=right|3,696||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43387)||2000 WF58|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,158|| align=right|4,17|| align=right|3,485||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43388)||2000 WA61|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,048|| align=right|7,28|| align=right|3,501||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43389)||2000 WP61|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,104|| align=right|7,97|| align=right|3,518||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43390)||2000 WF62|| align=right|11,9|| align=right|3,375|| align=right|0,090|| align=right|20,30|| align=right|6,200||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43391)||2000 WT62|| align=right|13,5|| align=right|2,462|| align=right|0,177|| align=right|14,90|| align=right|3,862||MBA||28. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43392)||2000 WF86|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,134|| align=right|2,08|| align=right|3,744||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43393)||2000 WL86|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,049|| align=right|3,89|| align=right|3,394||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43394)||2000 WM87|| align=right|13,2|| align=right|2,693|| align=right|0,143|| align=right|12,11|| align=right|4,419||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43395)||2000 WE88|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,117|| align=right|16,19|| align=right|4,339||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43396)||2000 WN89|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,118|| align=right|0,58|| align=right|3,580||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43397)||2000 WQ91|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,165|| align=right|0,34|| align=right|3,851||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43398)||2000 WS93|| align=right|15,0|| align=right|2,476|| align=right|0,157|| align=right|8,18|| align=right|3,895||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43399)||2000 WO95|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,199|| align=right|4,13|| align=right|4,043||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43400)||2000 WE97|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,064|| align=right|4,96|| align=right|3,487||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43401)||2000 WE116|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,079|| align=right|2,72|| align=right|3,798||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43402)||2000 WO117|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,065|| align=right|5,67|| align=right|3,723||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43403)||2000 WY122|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,200|| align=right|9,11|| align=right|3,785||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43404)||2000 WT126|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,129|| align=right|6,21|| align=right|3,900||MBA||16. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43405)||2000 WX129|| align=right|14,5|| align=right|2,409|| align=right|0,063|| align=right|12,96|| align=right|3,738||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43406)||2000 WR135|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,133|| align=right|12,83|| align=right|4,021||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43407)||2000 WX135|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,105|| align=right|6,07|| align=right|3,534||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43408)||2000 WW137|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,127|| align=right|2,42|| align=right|3,694||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43409)||2000 WY147|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|7,67|| align=right|3,774||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43410)||2000 WB148|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,077|| align=right|2,72|| align=right|4,021||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43411)||2000 WN153|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,085|| align=right|16,02|| align=right|4,055||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43412)||2000 WH158|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|7,25|| align=right|3,680||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43413)||2000 WJ158|| align=right|16,1|| align=right|2,130|| align=right|0,147|| align=right|6,14|| align=right|3,108||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43414)||2000 WS168|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|4,09|| align=right|3,399||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43415)||2000 WW168|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,072|| align=right|4,95|| align=right|3,478||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43416)||2000 WA169|| align=right|14,0|| align=right|2,575|| align=right|0,120|| align=right|13,95|| align=right|4,131||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43417)||2000 WE169|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,178|| align=right|6,04|| align=right|3,544||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43418)||2000 XP7|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,050|| align=right|8,33|| align=right|3,690||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43419)||2000 XK11|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,078|| align=right|22,72|| align=right|4,279||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43420)||2000 XR22|| align=right|14,8|| align=right|2,592|| align=right|0,086|| align=right|6,96|| align=right|4,173||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43421)||2000 XN27|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,251|| align=right|22,67|| align=right|3,514||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43422)||2000 XA30|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,079|| align=right|7,57|| align=right|3,572||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43423)||2000 XQ41|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,061|| align=right|21,62|| align=right|4,476||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43424)||2000 YF5|| align=right|14,8|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|23,47|| align=right|3,569||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43425)||2000 YC6|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,056|| align=right|6,47|| align=right|3,433||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43426)||2000 YD6|| align=right|14,2|| align=right|2,283|| align=right|0,120|| align=right|7,17|| align=right|3,449||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43427)||2000 YS12|| align=right|14,0|| align=right|2,735|| align=right|0,276|| align=right|11,27|| align=right|4,522||MBA||23. prosince 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(43428)||2000 YT17|| align=right|14,9|| align=right|2,283|| align=right|0,136|| align=right|3,92|| align=right|3,449||MBA||28. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(43429)||2000 YU19|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,213|| align=right|26,90|| align=right|4,311||MBA||22. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43430)||2000 YA23|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,087|| align=right|14,90|| align=right|4,604||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43431)||2000 YZ32|| align=right|15,2|| align=right|2,212|| align=right|0,200|| align=right|7,40|| align=right|3,290||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43432)||2000 YL35|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,052|| align=right|5,38|| align=right|3,372||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43433)||2000 YW35|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,127|| align=right|2,82|| align=right|4,188||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43434)||2000 YX35|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,109|| align=right|2,80|| align=right|3,706||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43435)||2000 YV36|| align=right|14,5|| align=right|2,525|| align=right|0,163|| align=right|2,33|| align=right|4,011||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43436)||2000 YD42|| align=right|12,2|| align=right|5,221|| align=right|0,005|| align=right|8,34|| align=right|11,93||JUT||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43437)||2000 YL47|| align=right|14,9|| align=right|2,572|| align=right|0,078|| align=right|6,00|| align=right|4,124||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43438)||2000 YP49|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,069|| align=right|11,81|| align=right|4,284||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43439)||2000 YX54|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,109|| align=right|3,07|| align=right|4,138||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43440)||2000 YT60|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,090|| align=right|3,76|| align=right|3,661||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43441)||2000 YS61|| align=right|14,9|| align=right|2,748|| align=right|0,104|| align=right|5,82|| align=right|4,555||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43442)||2000 YX62|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,188|| align=right|5,05|| align=right|4,040||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43443)||2000 YY62|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|3,370||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43444)||2000 YC72|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,089|| align=right|5,12|| align=right|3,375||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43445)||2000 YM74|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,066|| align=right|8,57|| align=right|3,662||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43446)||2000 YB75|| align=right|15,1|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|6,03|| align=right|3,602||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43447)||2000 YF76|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,063|| align=right|4,91|| align=right|3,492||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43448)||2000 YM79|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|1,48|| align=right|3,710||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43449)||2000 YC83|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|2,67|| align=right|3,675||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43450)||2000 YX91|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,068|| align=right|1,82|| align=right|3,705||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43451)||2000 YH96|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,061|| align=right|3,78|| align=right|3,588||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43452)||2000 YE99|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,074|| align=right|3,72|| align=right|4,159||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43453)||2000 YT100|| align=right|13,9|| align=right|3,217|| align=right|0,110|| align=right|16,92|| align=right|5,769||MBA||31. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43454)||2000 YD102|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|6,44|| align=right|3,578||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43455)||2000 YG103|| align=right|14,5|| align=right|2,356|| align=right|0,098|| align=right|6,30|| align=right|3,617||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43456)||2000 YG117|| align=right|14,7|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|6,95|| align=right|3,514||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43457)||2000 YF118|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,151|| align=right|7,73|| align=right|3,550||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43458)||2000 YF119|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|3,84|| align=right|3,477||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43459)||2000 YB122|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,026|| align=right|2,22|| align=right|5,346||MBA||28. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43460)||2000 YM123|| align=right|13,0|| align=right|3,165|| align=right|0,061|| align=right|10,52|| align=right|5,630||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(43461)||2000 YL128|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,019|| align=right|7,07|| align=right|4,803||MBA||29. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(43462)||2001 AV|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,134|| align=right|7,66|| align=right|3,860||MBA||2. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43463)||2001 AN5|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,071|| align=right|6,02|| align=right|3,533||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43464)||2001 AA9|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,142|| align=right|5,84|| align=right|3,483||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43465)||2001 AV10|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,039|| align=right|3,34|| align=right|4,247||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43466)||2001 AV14|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,219||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43467)||2001 AD15|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|4,19|| align=right|3,337||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43468)||2001 AU28|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,102|| align=right|7,17|| align=right|3,684||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43469)||2001 AP29|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,213|| align=right|13,78|| align=right|4,194||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43470)||2001 AN31|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,052|| align=right|7,48|| align=right|3,694||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43471)||2001 AH32|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,095|| align=right|7,98|| align=right|4,589||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43472)||2001 AH33|| align=right|13,2|| align=right|3,187|| align=right|0,196|| align=right|7,74|| align=right|5,690||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43473)||2001 AY33|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|7,42|| align=right|3,626||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43474)||2001 AE40|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,38|| align=right|3,395||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43475)||2001 AY40|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,175|| align=right|6,03|| align=right|4,614||MBA||3. ledna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43476)||2001 AD42|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,170|| align=right|8,37|| align=right|3,308||MBA||3. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43477)||2001 BX7|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|15,96|| align=right|4,198||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43478)||2001 BH9|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,127|| align=right|2,29|| align=right|3,750||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43479)||2001 BG15|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,193|| align=right|7,80|| align=right|3,500||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43480)||2001 BO15|| align=right|14,3|| align=right|3,240|| align=right|0,096|| align=right|1,93|| align=right|5,831||MBA||21. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43481)||2001 BC17|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,211|| align=right|8,64|| align=right|4,541||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43482)||2001 BW32|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,237|| align=right|5,52|| align=right|3,571||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43483)||2001 BO38|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,130|| align=right|11,28|| align=right|5,159||MBA||24. ledna 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43484)||2001 BF43|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,102|| align=right|9,38|| align=right|3,715||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43485)||2001 BN43|| align=right|14,6|| align=right|3,149|| align=right|0,219|| align=right|21,73|| align=right|5,587||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43486)||2001 BW56|| align=right|16,0|| align=right|2,718|| align=right|0,072|| align=right|1,68|| align=right|4,480||MBA||19. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43487)||2001 BJ60|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,142|| align=right|6,43|| align=right|4,265||MBA||29. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43488)||2001 BC62|| align=right|12,5|| align=right|3,192|| align=right|0,160|| align=right|19,28|| align=right|5,701||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43489)||2001 BB75|| align=right|12,6|| align=right|3,143|| align=right|0,113|| align=right|16,48|| align=right|5,572||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43490)||2001 CL|| align=right|13,3|| align=right|3,095|| align=right|0,018|| align=right|9,28|| align=right|5,444||MBA||2. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43491)||2001 CP|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,072|| align=right|14,46|| align=right|4,136||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43492)||2001 CV|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,111|| align=right|7,84|| align=right|3,517||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43493)||2001 CV1|| align=right|15,0|| align=right|2,775|| align=right|0,054|| align=right|6,17|| align=right|4,622||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43494)||2001 CJ4|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,257|| align=right|6,42|| align=right|4,098||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43495)||2001 CJ7|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,224|| align=right|3,39|| align=right|3,624||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43496)||2001 CF16|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,139|| align=right|7,22|| align=right|3,443||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43497)||2001 CY17|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,128|| align=right|18,74|| align=right|5,687||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43498)||2001 CT19|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,168|| align=right|13,92|| align=right|5,599||MBA||2. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43499)||2001 CY19|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,197|| align=right|2,17|| align=right|3,717||MBA||3. února 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(43500)||2001 CP22|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,097|| align=right|2,90|| align=right|5,428||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43501)||2001 CW22|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,145|| align=right|3,68|| align=right|3,876||MBA||1. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43502)||2001 CY28|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,180|| align=right|6,26|| align=right|3,527||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43503)||2001 CK29|| align=right|12,6|| align=right|3,376|| align=right|0,108|| align=right|19,66|| align=right|6,203||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43504)||2001 CF33|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,067|| align=right|15,31|| align=right|4,272||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43505)||2001 CK33|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,246|| align=right|12,31|| align=right|4,687||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43506)||2001 CE36|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,154|| align=right|9,31|| align=right|5,357||MBA||15. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43507)||2001 CN39|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,125|| align=right|7,35|| align=right|3,677||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43508)||2001 CV40|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,041|| align=right|17,37|| align=right|5,605||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43509)||2001 CY44|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,150|| align=right|14,45|| align=right|4,099||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43510)||2001 CG46|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,167|| align=right|15,61|| align=right|4,206||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43511) Cima Ekar||2001 CP48|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,090|| align=right|1,61|| align=right|5,595||MBA||11. února 2001||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(43512)||2001 CL49|| align=right|14,7|| align=right|2,642|| align=right|0,112|| align=right|15,23|| align=right|4,294||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43513)||2001 DG4|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,111|| align=right|7,22|| align=right|3,560||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43514)||2001 DO5|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,033|| align=right|9,76|| align=right|5,707||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43515)||2001 DS11|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,110|| align=right|11,47|| align=right|5,102||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43516)||2001 DH12|| align=right|14,2|| align=right|3,000|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|5,195||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43517)||2001 DO13|| align=right|13,0|| align=right|3,236|| align=right|0,063|| align=right|10,94|| align=right|5,821||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43518)||2001 DQ15|| align=right|14,8|| align=right|3,198|| align=right|0,074|| align=right|8,00|| align=right|5,719||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43519)||2001 DP16|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,012|| align=right|9,52|| align=right|5,438||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43520)||2001 DM17|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,049|| align=right|12,00|| align=right|5,198||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43521)||2001 DU19|| align=right|14,0|| align=right|3,086|| align=right|0,087|| align=right|10,45|| align=right|5,421||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43522)||2001 DX20|| align=right|13,2|| align=right|3,008|| align=right|0,051|| align=right|23,12|| align=right|5,215||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43523)||2001 DJ22|| align=right|13,5|| align=right|3,222|| align=right|0,065|| align=right|13,49|| align=right|5,783||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43524)||2001 DQ30|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,090|| align=right|5,90|| align=right|3,823||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43525)||2001 DR32|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,070|| align=right|11,95|| align=right|5,377||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43526)||2001 DD37|| align=right|14,5|| align=right|2,640|| align=right|0,096|| align=right|4,30|| align=right|4,288||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43527)||2001 DS51|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,064|| align=right|11,41|| align=right|5,636||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43528)||2001 DZ59|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,011|| align=right|1,73|| align=right|4,428||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43529)||2001 DF65|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,026|| align=right|3,25|| align=right|4,711||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43530)||2001 DN69|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|6,97|| align=right|5,558||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43531)||2001 DC71|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,159|| align=right|13,27|| align=right|4,264||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43532)||2001 DX72|| align=right|14,0|| align=right|3,228|| align=right|0,043|| align=right|1,61|| align=right|5,800||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43533)||2001 DE74|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,165|| align=right|5,16|| align=right|3,460||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43534)||2001 DZ78|| align=right|13,2|| align=right|2,858|| align=right|0,136|| align=right|21,70|| align=right|4,831||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43535)||2001 DE97|| align=right|13,6|| align=right|3,575|| align=right|0,067|| align=right|3,42|| align=right|6,759||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43536)||2001 DS107|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,092|| align=right|1,86|| align=right|5,346||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43537)||2001 EF2|| align=right|13,8|| align=right|2,627|| align=right|0,201|| align=right|18,32|| align=right|4,257||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43538)||2001 EJ6|| align=right|13,7|| align=right|3,208|| align=right|0,045|| align=right|12,37|| align=right|5,744||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43539)||2001 EF12|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,086|| align=right|14,41|| align=right|4,169||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43540)||2001 EY13|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,098|| align=right|11,56|| align=right|5,124||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43541)||2001 EC23|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,151|| align=right|0,35|| align=right|4,075||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43542)||2001 EC27|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,213|| align=right|6,30|| align=right|4,538||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43543)||2001 FB3|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,085|| align=right|9,05|| align=right|5,641||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43544)||2001 FM3|| align=right|14,1|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|5,67|| align=right|5,490||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43545)||2001 FL5|| align=right|13,8|| align=right|3,071|| align=right|0,024|| align=right|3,46|| align=right|5,381||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43546)||2001 FJ8|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,090|| align=right|22,80|| align=right|5,729||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43547)||2001 FU10|| align=right|13,5|| align=right|3,177|| align=right|0,099|| align=right|22,80|| align=right|5,661||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43548)||2001 FP11|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|4,425||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43549)||2001 FN16|| align=right|15,0|| align=right|2,874|| align=right|0,013|| align=right|2,56|| align=right|4,871||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43550)||2001 FS24|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,015|| align=right|15,90|| align=right|5,525||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43551)||2001 FY28|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,064|| align=right|11,25|| align=right|5,798||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43552)||2001 FT34|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,221|| align=right|21,70|| align=right|4,676||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43553)||2001 FT39|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,205|| align=right|12,69|| align=right|4,429||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43554)||2001 FW44|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,075|| align=right|9,14|| align=right|5,405||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43555)||2001 FJ60|| align=right|13,9|| align=right|2,969|| align=right|0,099|| align=right|10,97|| align=right|5,116||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43556)||2001 FK60|| align=right|14,0|| align=right|3,039|| align=right|0,073|| align=right|8,66|| align=right|5,296||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43557)||2001 FA61|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,169|| align=right|3,07|| align=right|3,663||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43558)||2001 FW62|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,117|| align=right|10,72|| align=right|5,406||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43559)||2001 FU64|| align=right|14,6|| align=right|2,971|| align=right|0,131|| align=right|9,30|| align=right|5,119||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43560)||2001 FX64|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,229|| align=right|13,76|| align=right|3,831||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43561)||2001 FD80|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,061|| align=right|9,29|| align=right|5,354||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43562)||2001 FE97|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,092|| align=right|13,19|| align=right|5,420||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43563)||2001 FB102|| align=right|13,8|| align=right|2,798|| align=right|0,141|| align=right|8,05|| align=right|4,681||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43564)||2001 FG108|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,146|| align=right|10,73|| align=right|5,303||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43565)||2001 FC110|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,095|| align=right|3,16|| align=right|4,282||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43566)||2001 FQ116|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,207|| align=right|12,56|| align=right|4,378||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43567)||2001 FL120|| align=right|14,0|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|5,404||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43568)||2001 FV134|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,130|| align=right|12,24|| align=right|5,332||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43569)||2001 FY142|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,185|| align=right|14,91|| align=right|4,538||MBA||23. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43570)||2001 FQ150|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,236|| align=right|24,43|| align=right|3,531||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43571)||2001 FD165|| align=right|14,5|| align=right|2,541|| align=right|0,141|| align=right|16,45|| align=right|4,050||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43572)||2001 FH167|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,213|| align=right|7,83|| align=right|3,762||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43573)||2001 FC169|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,123|| align=right|12,20|| align=right|5,627||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43574)||2001 FU192|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,213|| align=right|5,15|| align=right|4,220||MBA||26. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(43575)||2001 GQ6|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,011|| align=right|10,36|| align=right|5,092||MBA||14. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43576)||2001 HO28|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|4,170||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43577)||2001 HH36|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,150|| align=right|7,98|| align=right|4,268||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43578)||2001 KD15|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,191|| align=right|9,31|| align=right|4,113||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43579)||2001 KW26|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,249|| align=right|2,35|| align=right|3,627||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43580)||2001 KQ37|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,068|| align=right|8,61|| align=right|4,343||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43581)||2001 KS52|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,060|| align=right|8,29|| align=right|4,322||MBA||18. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43582)||2001 KO59|| align=right|14,3|| align=right|2,732|| align=right|0,148|| align=right|12,24|| align=right|4,515||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43583)||2001 KR59|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,259|| align=right|7,34|| align=right|3,503||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43584)||2001 KW66|| align=right|14,3|| align=right|2,305|| align=right|0,241|| align=right|21,63|| align=right|3,498||MBA||30. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43585)||2001 LZ18|| align=right|14,1|| align=right|2,738|| align=right|0,139|| align=right|9,72|| align=right|4,529||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43586)||2001 OD26|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,132|| align=right|6,24|| align=right|3,687||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43587)||2001 PA10|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|4,28|| align=right|3,446||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(43588)||2001 PL14|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,210|| align=right|2,28|| align=right|3,660||MBA||14. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(43589)||2001 QW|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,183|| align=right|1,76|| align=right|3,815||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43590)||2001 QD2|| align=right|15,1|| align=right|2,216|| align=right|0,177|| align=right|3,17|| align=right|3,298||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43591)||2001 QX55|| align=right|15,6|| align=right|2,437|| align=right|0,287|| align=right|6,13|| align=right|3,803||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43592)||2001 QC72|| align=right|12,5|| align=right|3,193|| align=right|0,177|| align=right|5,63|| align=right|5,704||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(43593)||2001 QR73|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,169|| align=right|4,77|| align=right|3,522||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43594)||2001 QP101|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,104|| align=right|4,47|| align=right|3,287||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43595)||2001 QT101|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,174|| align=right|14,09|| align=right|4,246||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43596)||2001 QK126|| align=right|14,6|| align=right|3,074|| align=right|0,089|| align=right|10,37|| align=right|5,388||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43597)||2001 QT163|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,103|| align=right|7,23|| align=right|3,357||MBA||31. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43598)||2001 QY195|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,174|| align=right|12,41|| align=right|4,234||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43599)||2001 QS256|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,129|| align=right|4,58|| align=right|4,373||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43600)||2001 RG22|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,185|| align=right|6,82|| align=right|3,609||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43601)||2001 SU148|| align=right|14,0|| align=right|2,716|| align=right|0,230|| align=right|5,34|| align=right|4,475||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43602)||2001 SA316|| align=right|13,9|| align=right|3,044|| align=right|0,208|| align=right|12,45|| align=right|5,310||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43603)||2001 UQ13|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,073|| align=right|3,69|| align=right|4,268||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43604)||2001 VN12|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,161|| align=right|13,19|| align=right|4,156||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43605)||2001 WD16|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,137|| align=right|13,27|| align=right|4,062||MBA||25. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(43606)||2001 XQ2|| align=right|14,4|| align=right|1,936|| align=right|0,066|| align=right|17,87|| align=right|2,694||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43607)||2001 XO48|| align=right|12,8|| align=right|2,609|| align=right|0,162|| align=right|12,08|| align=right|4,213||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43608)||2001 XM60|| align=right|15,3|| align=right|2,243|| align=right|0,180|| align=right|6,65|| align=right|3,359||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43609)||2001 XA69|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,079|| align=right|7,13|| align=right|3,573||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43610)||2001 XT186|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,137|| align=right|1,27|| align=right|5,388||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(43611)||2002 AV128|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,156|| align=right|10,18|| align=right|5,402||MBA||14. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43612)||2002 AQ160|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,129|| align=right|5,39|| align=right|5,493||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43613)||2002 AH177|| align=right|13,7|| align=right|3,098|| align=right|0,080|| align=right|11,93|| align=right|5,453||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43614)||2002 AT187|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,039|| align=right|14,82|| align=right|4,238||MBA||8. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43615)||2002 AQ193|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,041|| align=right|9,44|| align=right|5,144||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43616)||2002 CH30|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,138|| align=right|4,45|| align=right|4,677||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43617)||2002 CL43|| align=right|13,0|| align=right|3,137|| align=right|0,017|| align=right|23,65|| align=right|5,555||MBA||12. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(43618)||2002 CZ55|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,089|| align=right|0,06|| align=right|5,401||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43619)||2002 CR66|| align=right|15,6|| align=right|2,193|| align=right|0,214|| align=right|4,50|| align=right|3,246||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43620)||2002 CG79|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,235|| align=right|3,91|| align=right|4,035||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43621)||2002 CK117|| align=right|13,6|| align=right|2,791|| align=right|0,065|| align=right|15,12|| align=right|4,661||MBA||9. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43622)||2002 CW128|| align=right|14,1|| align=right|3,155|| align=right|0,070|| align=right|9,09|| align=right|5,604||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43623)||2002 CM138|| align=right|16,6|| align=right|2,386|| align=right|0,107|| align=right|4,18|| align=right|3,684||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43624)||2002 CY146|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,145|| align=right|3,96|| align=right|3,885||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43625)||2002 CE168|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,202|| align=right|9,41|| align=right|5,586||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43626)||2002 CV168|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,015|| align=right|6,03|| align=right|4,651||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43627)||2002 CL224|| align=right|13,2|| align=right|5,131|| align=right|0,114|| align=right|1,30|| align=right|11,63||JUT||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43628)||2002 CA234|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,162|| align=right|8,40|| align=right|5,622||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43629)||2002 CG234|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,137|| align=right|7,38|| align=right|3,459||MBA||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43630)||2002 CZ235|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,126|| align=right|4,03|| align=right|4,339||MBA||13. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(43631)||2002 CS236|| align=right|13,7|| align=right|3,026|| align=right|0,056|| align=right|10,43|| align=right|5,262||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43632)||2002 CQ244|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|4,32|| align=right|3,541||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43633)||2002 CX247|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|2,98|| align=right|3,656||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43634)||2002 EA10|| align=right|15,3|| align=right|1,919|| align=right|0,052|| align=right|21,17|| align=right|2,658||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43635)||2002 EP19|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|5,50|| align=right|3,565||MBA||9. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(43636)||2002 EC22|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,178|| align=right|4,54|| align=right|3,456||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43637)||2002 EW28|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,146|| align=right|10,43|| align=right|5,655||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43638)||2002 EU30|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,081|| align=right|11,94|| align=right|4,256||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43639)||2002 EZ30|| align=right|14,1|| align=right|3,184|| align=right|0,121|| align=right|9,08|| align=right|5,680||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43640)||2002 EF33|| align=right|13,7|| align=right|3,074|| align=right|0,178|| align=right|15,00|| align=right|5,390||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(43641)||2002 EG40|| align=right|14,7|| align=right|2,944|| align=right|0,194|| align=right|4,35|| align=right|5,051||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43642)||2002 EA41|| align=right|14,6|| align=right|3,245|| align=right|0,006|| align=right|21,83|| align=right|5,844||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43643)||2002 EO51|| align=right|16,2|| align=right|2,617|| align=right|0,131|| align=right|2,35|| align=right|4,234||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43644)||2002 EU65|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,055|| align=right|3,13|| align=right|4,029||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43645)||2002 EM73|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,288|| align=right|11,98|| align=right|4,230||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43646)||2002 ER73|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,021|| align=right|7,73|| align=right|4,690||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43647)||2002 EU74|| align=right|14,3|| align=right|3,226|| align=right|0,107|| align=right|5,73|| align=right|5,795||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43648)||2002 EY76|| align=right|15,1|| align=right|2,895|| align=right|0,082|| align=right|0,87|| align=right|4,925||MBA||11. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43649)||2002 EE87|| align=right|15,3|| align=right|2,339|| align=right|0,066|| align=right|7,20|| align=right|3,577||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43650)||2002 EF87|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,110|| align=right|7,58|| align=right|3,688||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43651)||2002 EU87|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,198|| align=right|3,39|| align=right|5,254||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43652)||2002 EQ88|| align=right|14,3|| align=right|2,917|| align=right|0,122|| align=right|13,22|| align=right|4,980||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43653)||2002 EJ92|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,167|| align=right|4,85|| align=right|3,818||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43654)||2002 EE98|| align=right|13,2|| align=right|2,767|| align=right|0,120|| align=right|12,87|| align=right|4,602||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43655)||2002 EC99|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,046|| align=right|2,23|| align=right|4,348||MBA||15. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43656)||2002 ER104|| align=right|14,6|| align=right|2,423|| align=right|0,120|| align=right|9,40|| align=right|3,771||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43657)||2002 ES110|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,089|| align=right|6,30|| align=right|5,500||MBA||9. března 2002||Catalina||CSS
|-
|(43658)||2002 FV|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,175|| align=right|4,86|| align=right|3,638||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43659)||2002 FJ1|| align=right|14,6|| align=right|2,359|| align=right|0,260|| align=right|24,57|| align=right|3,622||MBA||18. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43660)||2002 FQ2|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|2,71|| align=right|3,812||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43661)||2002 FY2|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,103|| align=right|8,99|| align=right|4,080||MBA||19. března 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43662)||2002 FP8|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,144|| align=right|5,92|| align=right|3,734||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43663)||2002 FS10|| align=right|15,4|| align=right|2,246|| align=right|0,185|| align=right|5,16|| align=right|3,365||MBA||17. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43664)||2002 FR13|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,151|| align=right|22,30|| align=right|5,729||MBA||16. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43665)||2002 FM22|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,059|| align=right|12,60|| align=right|4,486||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43666)||2002 FX33|| align=right|14,6|| align=right|3,208|| align=right|0,025|| align=right|11,29|| align=right|5,744||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43667) Dumlupınar||2002 GO1|| align=right|14,9|| align=right|2,443|| align=right|0,113|| align=right|13,53|| align=right|3,818||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43668)||2002 GH7|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,133|| align=right|9,40|| align=right|4,617||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43669) Winterthur||2002 GA10|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,142|| align=right|12,95|| align=right|4,236||MBA||15. dubna 2002||Winterthur||M. Griesser
|-
|(43670)||2002 GA13|| align=right|15,9|| align=right|2,673|| align=right|0,060|| align=right|2,49|| align=right|4,370||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43671)||2002 GN16|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,141|| align=right|1,96|| align=right|3,211||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43672)||2002 GC17|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,066|| align=right|10,42|| align=right|4,124||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43673)||2002 GO17|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,156|| align=right|3,30|| align=right|3,542||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43674)||2002 GP19|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,098|| align=right|3,43|| align=right|3,684||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43675)||2002 GM20|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,141|| align=right|2,46|| align=right|3,857||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43676)||2002 GP22|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|4,19|| align=right|3,548||MBA||14. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(43677)||2002 HN|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,175|| align=right|4,75|| align=right|3,545||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43678)||2002 HP|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,212|| align=right|4,50|| align=right|3,765||MBA||16. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43679)||2002 HJ4|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,202|| align=right|7,03|| align=right|3,560||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43680)||2002 HE7|| align=right|16,2|| align=right|2,637|| align=right|0,227|| align=right|5,01|| align=right|4,281||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43681)||2002 JG2|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,212|| align=right|5,82|| align=right|3,513||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43682)||2002 JB7|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,167|| align=right|5,45|| align=right|3,635||MBA||3. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(43683)||2002 JF12|| align=right|14,7|| align=right|2,849|| align=right|0,238|| align=right|1,30|| align=right|4,807||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(43684)||2002 JZ24|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,340|| align=right|7,40|| align=right|4,598||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43685)||2002 JK26|| align=right|14,4|| align=right|2,770|| align=right|0,168|| align=right|13,26|| align=right|4,609||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43686)||2002 JS41|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,064|| align=right|11,37|| align=right|4,104||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43687)||2002 JF59|| align=right|14,9|| align=right|2,185|| align=right|0,212|| align=right|3,90|| align=right|3,230||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43688)||2002 JN70|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,080|| align=right|5,26|| align=right|3,682||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43689)||2002 JY71|| align=right|14,2|| align=right|2,674|| align=right|0,135|| align=right|9,48|| align=right|4,373||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43690)||2002 JQ72|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,173|| align=right|7,41|| align=right|3,617||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43691)||2002 JA76|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,020|| align=right|1,04|| align=right|4,435||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(43692)||2160 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,175|| align=right|4,65|| align=right|3,550||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43693)||2731 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,141|| align=right|10,89|| align=right|5,433||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43694)||2846 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,081|| align=right|3,20|| align=right|3,588||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43695)||4079 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,150|| align=right|0,081|| align=right|2,76|| align=right|3,153||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43696)||4159 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,093|| align=right|6,62|| align=right|3,441||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43697)||4620 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,152|| align=right|4,37|| align=right|3,268||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43698)||4878 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,680|| align=right|0,075|| align=right|6,30|| align=right|4,385||MBA||26. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43699)||6586 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|11,84|| align=right|4,257||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43700)||6820 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|4,40|| align=right|4,380||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43701)||1115 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|4,49|| align=right|4,444||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43702)||1142 T-1|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,092|| align=right|2,47|| align=right|3,403||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43703)||1276 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,153|| align=right|2,98|| align=right|3,419||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43704)||3225 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,966|| align=right|0,153|| align=right|0,84|| align=right|5,108||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43705)||1131 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,177|| align=right|1,94|| align=right|3,673||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43706) Iphiklos||1416 T-2|| align=right|12,7|| align=right|5,125|| align=right|0,088|| align=right|13,50|| align=right|11,60||JUT||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43707)||2050 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,211|| align=right|2,00|| align=right|3,756||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43708)||2126 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,063|| align=right|6,21|| align=right|3,349||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43709)||2284 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,203|| align=right|0,154|| align=right|3,02|| align=right|3,269||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43710)||2907 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,185|| align=right|3,88|| align=right|3,323||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43711)||3005 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,098|| align=right|2,28|| align=right|3,333||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43712)||5054 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,522|| align=right|0,067|| align=right|7,35|| align=right|4,004||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43713)||5104 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,953|| align=right|0,011|| align=right|7,68|| align=right|5,073||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43714)||1048 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,151|| align=right|6,66|| align=right|3,463||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43715)||1084 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,095|| align=right|8,39|| align=right|5,168||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43716)||1096 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,162|| align=right|11,01|| align=right|4,267||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43717)||2023 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,367|| align=right|0,236|| align=right|6,10|| align=right|3,641||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43718)||2208 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,053|| align=right|10,00|| align=right|5,320||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43719)||2666 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|2,13|| align=right|3,465||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43720)||4301 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,741|| align=right|0,063|| align=right|4,46|| align=right|4,538||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43721)||4433 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,158|| align=right|0,167|| align=right|10,44|| align=right|5,612||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(43722)||1968 OB|| align=right|12,4|| align=right|3,182|| align=right|0,179|| align=right|14,65|| align=right|5,675||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(43723)||1975 SZ1|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,173|| align=right|2,94|| align=right|3,426||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(43724) Pechstein||1975 UY|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,231|| align=right|7,98|| align=right|3,890||MBA||29. října 1975||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43725)||1978 RK9|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,160|| align=right|4,81|| align=right|3,420||MBA||2. září 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(43726)||1978 UJ5|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,126|| align=right|1,69|| align=right|3,487||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(43727)||1979 MQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,444|| align=right|0,159|| align=right|5,06|| align=right|3,821||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43728)||1979 MA3|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|3,25|| align=right|3,488||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43729)||1979 MS3|| align=right|14,6|| align=right|3,208|| align=right|0,136|| align=right|3,71|| align=right|5,744||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43730)||1979 MK4|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,137|| align=right|4,15|| align=right|3,440||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43731)||1979 ML5|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,131|| align=right|5,18|| align=right|4,587||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43732)||1979 MO7|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|5,754||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43733)||1979 MV7|| align=right|14,9|| align=right|3,194|| align=right|0,134|| align=right|4,40|| align=right|5,708||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43734)||1979 MY7|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,118|| align=right|7,96|| align=right|4,594||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(43735)||1981 DQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,164|| align=right|8,40|| align=right|4,647||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43736)||1981 DL2|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,119|| align=right|8,33|| align=right|3,406||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43737)||1981 EU3|| align=right|15,2|| align=right|2,509|| align=right|0,118|| align=right|9,38|| align=right|3,975||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43738)||1981 ED6|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,293|| align=right|11,60|| align=right|4,082||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43739)||1981 EP7|| align=right|15,1|| align=right|2,376|| align=right|0,142|| align=right|6,33|| align=right|3,661||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43740)||1981 EM9|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|4,73|| align=right|3,414||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43741)||1981 ES10|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|3,61|| align=right|3,651||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43742)||1981 EX12|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,107|| align=right|11,41|| align=right|4,590||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43743)||1981 EK16|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,064|| align=right|6,61|| align=right|3,599||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43744)||1981 EX17|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,143|| align=right|2,65|| align=right|3,582||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43745)||1981 EN22|| align=right|15,2|| align=right|2,514|| align=right|0,062|| align=right|4,41|| align=right|3,985||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43746)||1981 EH31|| align=right|15,0|| align=right|2,472|| align=right|0,207|| align=right|8,62|| align=right|3,885||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43747)||1981 EX31|| align=right|13,5|| align=right|2,816|| align=right|0,130|| align=right|5,55|| align=right|4,724||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43748)||1981 ET37|| align=right|16,5|| align=right|2,262|| align=right|0,246|| align=right|3,60|| align=right|3,401||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43749)||1981 EG46|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,192|| align=right|4,92|| align=right|4,050||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(43750)||1981 QG3|| align=right|13,9|| align=right|2,589|| align=right|0,280|| align=right|16,99|| align=right|4,165||MBA||25. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43751) Asam||1982 UD4|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,235|| align=right|1,99|| align=right|4,052||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43752)||1982 US5|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,200|| align=right|2,65|| align=right|3,780||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(43753)||1982 VN3|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,231|| align=right|3,71|| align=right|4,157||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(43754)||1983 AA|| align=right|13,7|| align=right|2,297|| align=right|0,242|| align=right|24,19|| align=right|3,482||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(43755)||1983 RJ1|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,217|| align=right|1,45|| align=right|3,815||MBA||5. září 1983||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(43756)||1984 CE|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,244|| align=right|13,32|| align=right|4,114||MBA||10. února 1984||Palomar||J. Gibson
|-
|(43757)||1984 DB1|| align=right|12,6|| align=right|3,081|| align=right|0,207|| align=right|26,25|| align=right|5,406||MBA||27. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43758)||1985 QY2|| align=right|14,2|| align=right|2,269|| align=right|0,157|| align=right|6,36|| align=right|3,416||MBA||17. srpna 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(43759)||1986 QW2|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,142|| align=right|5,66|| align=right|3,238||MBA||28. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43760)||1986 QD3|| align=right|14,4|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|6,77|| align=right|3,477||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43761)||1986 QQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,589|| align=right|0,145|| align=right|3,60|| align=right|4,166||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43762)||1986 WC1|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,163|| align=right|2,62|| align=right|5,705||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(43763)||1987 KF1|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,298|| align=right|11,45|| align=right|3,702||MBA||30. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(43764)||1988 BL5|| align=right|14,2|| align=right|2,521|| align=right|0,121|| align=right|11,84|| align=right|4,003||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43765)||1988 CF4|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,110|| align=right|9,47|| align=right|5,334||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43766)||1988 CR4|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,209|| align=right|13,21|| align=right|4,317||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43767)||1988 CP5|| align=right|13,8|| align=right|2,975|| align=right|0,155|| align=right|7,23|| align=right|5,130||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43768)||1988 CH7|| align=right|13,3|| align=right|3,094|| align=right|0,111|| align=right|11,73|| align=right|5,441||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43769)||1988 EK|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,277|| align=right|15,35|| align=right|4,249||MBA||10. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(43770)||1988 EX1|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,106|| align=right|5,49|| align=right|5,470||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(43771)||1988 TJ|| align=right|14,1|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|5,70|| align=right|3,544||MBA||3. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43772)||1988 TV1|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,243|| align=right|2,44|| align=right|3,597||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43773)||1989 AJ|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,198|| align=right|6,21|| align=right|4,649||MBA||4. ledna 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(43774)||1989 CO2|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,074|| align=right|10,57|| align=right|5,371||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43775) Tiepolo||1989 CA6|| align=right|12,9|| align=right|3,167|| align=right|0,108|| align=right|16,15|| align=right|5,636||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(43776)||1989 GP2|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,068|| align=right|9,65|| align=right|5,257||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43777)||1989 RK1|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,184|| align=right|12,27|| align=right|4,248||MBA||3. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(43778)||1989 SY3|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,202|| align=right|3,37|| align=right|3,691||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43779)||1989 SQ5|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,188|| align=right|5,58|| align=right|3,338||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43780)||1989 SL8|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,189|| align=right|4,11|| align=right|3,427||MBA||23. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(43781)||1989 TB3|| align=right|17,4|| align=right|2,220|| align=right|0,224|| align=right|5,80|| align=right|3,308||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43782)||1989 US2|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,287|| align=right|11,33|| align=right|4,399||MBA||29. října 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(43783)||1989 UX7|| align=right|14,2|| align=right|2,691|| align=right|0,292|| align=right|13,95|| align=right|4,414||MBA||24. října 1989||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(43784)||1989 XR1|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|8,12|| align=right|4,537||MBA||2. prosince 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43785)||1989 YC6|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,172|| align=right|5,66|| align=right|3,443||MBA||29. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(43786)||1990 QA8|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,253|| align=right|3,21|| align=right|4,035||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43787)||1990 QR8|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|4,046||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43788)||1990 RB3|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,203|| align=right|18,41|| align=right|4,199||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43789)||1990 SN9|| align=right|16,0|| align=right|2,187|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|3,235||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43790) Ferdinandbraun||1990 TY3|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|6,08|| align=right|3,423||MBA||12. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43791)||1990 UK5|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,231|| align=right|6,02|| align=right|4,188||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43792)||1990 VY1|| align=right|13,9|| align=right|2,667|| align=right|0,250|| align=right|11,40|| align=right|4,356||MBA||11. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(43793)||1990 VK7|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,218|| align=right|5,24|| align=right|4,066||MBA||13. listopadu 1990||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(43794)||1990 YP|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,266|| align=right|13,32|| align=right|4,572||MBA||19. prosince 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(43795)||1991 AK1|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,281|| align=right|3,41|| align=right|4,492||MBA||15. ledna 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(43796)||1991 AS1|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,226|| align=right|30,67|| align=right|4,199||MBA||14. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(43797)||1991 AF2|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,161|| align=right|12,25|| align=right|4,244||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43798)||1991 GW8|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|1,38|| align=right|3,556||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43799)||1991 PZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,396|| align=right|0,274|| align=right|7,60|| align=right|3,708||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43800)||1991 PP13|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,109|| align=right|10,78|| align=right|5,347||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43801)||1991 PL15|| align=right|14,2|| align=right|3,105|| align=right|0,155|| align=right|6,46|| align=right|5,470||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43802)||1991 PY18|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,209|| align=right|3,58|| align=right|3,690||MBA||10. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43803)||1991 RH2|| align=right|13,2|| align=right|3,038|| align=right|0,084|| align=right|10,70|| align=right|5,296||MBA||7. září 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(43804)||1991 RL4|| align=right|13,6|| align=right|3,210|| align=right|0,156|| align=right|7,50|| align=right|5,750||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43805)||1991 RQ5|| align=right|14,0|| align=right|2,458|| align=right|0,103|| align=right|6,49|| align=right|3,853||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43806) Augustepiccard||1991 RG7|| align=right|14,6|| align=right|2,453|| align=right|0,180|| align=right|3,75|| align=right|3,842||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43807)||1991 RC11|| align=right|12,4|| align=right|3,102|| align=right|0,166|| align=right|22,61|| align=right|5,462||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43808)||1991 RF11|| align=right|14,0|| align=right|2,441|| align=right|0,217|| align=right|4,61|| align=right|3,813||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43809)||1991 RE14|| align=right|14,0|| align=right|2,392|| align=right|0,162|| align=right|8,55|| align=right|3,698||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43810)||1991 RJ20|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|3,06|| align=right|3,741||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43811)||1991 RA24|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,223|| align=right|2,27|| align=right|3,693||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43812)||1991 RJ29|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,202|| align=right|12,52|| align=right|5,633||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43813)||1991 TQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,220|| align=right|2,77|| align=right|3,759||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(43814)||1991 UE1|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,233|| align=right|1,54|| align=right|3,763||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43815)||1991 VD4|| align=right|12,1|| align=right|3,182|| align=right|0,255|| align=right|24,05|| align=right|5,676||MBA||3. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(43816)||1992 CN2|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,129|| align=right|10,73|| align=right|4,154||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43817)||1992 EF22|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,131|| align=right|4,53|| align=right|4,111||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(43818)||1992 ET32|| align=right|14,0|| align=right|3,961|| align=right|0,140|| align=right|2,45|| align=right|7,882||HLD||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(43819)||1992 LL|| align=right|15,3|| align=right|2,203|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,269||MBA||3. června 1992||Palomar||G. J. Leonard
|-
|(43820)||1992 PP1|| align=right|14,8|| align=right|2,241|| align=right|0,147|| align=right|3,61|| align=right|3,353||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43821)||1992 RL3|| align=right|16,6|| align=right|2,231|| align=right|0,200|| align=right|5,08|| align=right|3,332||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43822)||1992 RP5|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,230|| align=right|2,83|| align=right|3,351||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43823)||1992 SV24|| align=right|13,7|| align=right|2,752|| align=right|0,263|| align=right|7,09|| align=right|4,564||MBA||29. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43824)||1992 SY24|| align=right|12,9|| align=right|3,004|| align=right|0,105|| align=right|10,30|| align=right|5,206||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(43825)||1992 UJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,201|| align=right|0,53|| align=right|3,378||MBA||25. října 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(43826)||1992 UC6|| align=right|14,3|| align=right|2,293|| align=right|0,113|| align=right|7,01|| align=right|3,471||MBA||28. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43827)||1993 BV5|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,026|| align=right|6,31|| align=right|3,843||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43828)||1993 FB5|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|5,47|| align=right|4,597||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43829)||1993 FB19|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,085|| align=right|6,59|| align=right|3,821||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43830)||1993 FZ21|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,100|| align=right|3,07|| align=right|4,100||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43831)||1993 FP29|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,116|| align=right|13,19|| align=right|4,140||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43832)||1993 FA33|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,104|| align=right|4,31|| align=right|4,066||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43833)||1993 FF34|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,160|| align=right|5,33|| align=right|3,305||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43834)||1993 FC45|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,096|| align=right|3,05|| align=right|3,994||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43835)||1993 FM45|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,054|| align=right|2,84|| align=right|4,018||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43836)||1993 FX45|| align=right|15,0|| align=right|2,633|| align=right|0,058|| align=right|11,45|| align=right|4,272||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43837)||1993 FN49|| align=right|15,3|| align=right|2,552|| align=right|0,064|| align=right|0,97|| align=right|4,076||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43838)||1993 FW49|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,083|| align=right|1,72|| align=right|4,191||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43839)||1993 FC60|| align=right|15,2|| align=right|2,619|| align=right|0,277|| align=right|12,40|| align=right|4,237||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43840)||1993 FE76|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,312|| align=right|3,75|| align=right|4,070||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(43841) Marcustacitus||1993 HB|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,160|| align=right|0,87|| align=right|3,766||MBA||17. dubna 1993||Stroncone||Stroncone
|-
|(43842)||1993 MR|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,256|| align=right|6,10|| align=right|4,370||MBA||26. června 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(43843)||1993 NC2|| align=right|14,3|| align=right|2,737|| align=right|0,235|| align=right|7,51|| align=right|4,528||MBA||12. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43844)||1993 OX2|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,172|| align=right|5,87|| align=right|4,605||MBA||25. července 1993||Manastash Ridge||M. Hammergren
|-
|(43845)||1993 OS9|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,073|| align=right|8,29|| align=right|3,775||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43846)||1993 PV8|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,062|| align=right|3,74|| align=right|4,680||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(43847)||1993 QQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,123|| align=right|4,70|| align=right|4,560||MBA||17. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43848)||1993 QP9|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,077|| align=right|5,21|| align=right|4,682||MBA||20. srpna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43849)||1993 RB11|| align=right|14,3|| align=right|2,784|| align=right|0,156|| align=right|8,94|| align=right|4,644||MBA||14. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(43850)||1993 SB14|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,226|| align=right|10,41|| align=right|4,610||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(43851)||1993 TL1|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,340|| align=right|5,37|| align=right|4,204||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43852)||1993 TH28|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,194|| align=right|9,91|| align=right|4,523||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43853)||1993 TM29|| align=right|13,8|| align=right|3,244|| align=right|0,049|| align=right|7,27|| align=right|5,843||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43854)||1993 TO31|| align=right|13,7|| align=right|2,365|| align=right|0,206|| align=right|8,05|| align=right|3,637||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43855)||1993 TX36|| align=right|13,8|| align=right|2,847|| align=right|0,178|| align=right|4,10|| align=right|4,802||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43856)||1993 UV4|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,063|| align=right|10,74|| align=right|5,342||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43857)||1993 VP2|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,181|| align=right|22,66|| align=right|4,637||MBA||15. listopadu 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(43858)||1994 AT|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,157|| align=right|1,29|| align=right|3,229||MBA||4. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43859) Naoyayano||1994 AN15|| align=right|13,0|| align=right|3,011|| align=right|0,173|| align=right|7,98|| align=right|5,225||MBA||9. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi; H. Fujii
|-
|(43860)||1994 CQ9|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,111|| align=right|13,26|| align=right|5,603||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43861)||1994 CT13|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,081|| align=right|6,87|| align=right|3,429||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43862)||1994 EK1|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,061|| align=right|7,43|| align=right|3,586||MBA||6. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43863)||1994 EU6|| align=right|13,4|| align=right|3,075|| align=right|0,267|| align=right|13,76|| align=right|5,393||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(43864)||1994 GM3|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,055|| align=right|1,49|| align=right|5,355||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43865)||1994 PX9|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,133|| align=right|1,28|| align=right|4,047||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43866)||1994 PG19|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,149|| align=right|4,61|| align=right|4,031||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43867)||1994 PO28|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,167|| align=right|1,89|| align=right|4,016||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43868)||1994 PL35|| align=right|15,5|| align=right|2,530|| align=right|0,128|| align=right|2,85|| align=right|4,023||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43869)||1994 RD11|| align=right|15,6|| align=right|1,951|| align=right|0,035|| align=right|25,34|| align=right|2,724||MBA||10. září 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(43870)||1994 TX|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,237|| align=right|3,27|| align=right|4,178||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43871)||1994 TW15|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,227|| align=right|3,60|| align=right|4,086||MBA||13. října 1994||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(43872)||1994 UL9|| align=right|15,5|| align=right|2,605|| align=right|0,183|| align=right|3,11|| align=right|4,203||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43873)||1994 VD|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,194|| align=right|11,34|| align=right|4,329||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43874)||1994 VZ6|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,280|| align=right|3,95|| align=right|4,178||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43875)||1994 WT3|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,344|| align=right|6,41|| align=right|4,142||MBA||24. listopadu 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(43876)||1994 XV4|| align=right|13,5|| align=right|2,684|| align=right|0,138|| align=right|11,99|| align=right|4,396||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43877)||1995 BP11|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,146|| align=right|2,76|| align=right|5,285||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43878)||1995 BS11|| align=right|14,3|| align=right|2,915|| align=right|0,040|| align=right|1,80|| align=right|4,977||MBA||29. ledna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43879)||1995 CN6|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,116|| align=right|1,72|| align=right|4,778||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43880)||1995 CX7|| align=right|15,7|| align=right|2,122|| align=right|0,136|| align=right|1,01|| align=right|3,092||MBA||2. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43881)||1995 DA13|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|3,08|| align=right|3,810||MBA||25. února 1995||Cima Ekar||Cima Ekar
|-
|(43882) Maurivicoli||1995 EM1|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,076|| align=right|7,22|| align=right|3,772||MBA||7. března 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(43883)||1995 EK2|| align=right|15,6|| align=right|2,940|| align=right|0,110|| align=right|1,16|| align=right|5,041||MBA||1. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43884)||1995 FZ7|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,039|| align=right|14,35|| align=right|4,219||MBA||25. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43885)||1995 FJ9|| align=right|14,7|| align=right|2,247|| align=right|0,086|| align=right|7,98|| align=right|3,368||MBA||26. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43886)||1995 GR7|| align=right|16,1|| align=right|2,177|| align=right|0,191|| align=right|5,65|| align=right|3,211||MBA||3. dubna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43887)||1995 OS4|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,127|| align=right|11,77|| align=right|4,153||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43888)||1995 OV8|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,179|| align=right|6,33|| align=right|3,427||MBA||27. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43889) Osawatakaomi||1995 QH|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,159|| align=right|4,36|| align=right|3,450||MBA||17. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43890)||1995 QT3|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,241|| align=right|2,94|| align=right|3,482||MBA||31. srpna 1995||Bologna||E. Colombini
|-
|(43891)||1995 SQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,223|| align=right|23,71|| align=right|3,643||MBA||21. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(43892)||1995 SG21|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,132|| align=right|2,11|| align=right|3,593||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43893)||1995 ST32|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,196|| align=right|1,97|| align=right|4,059||MBA||21. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43894)||1995 TP|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|6,27|| align=right|3,638||MBA||12. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(43895)||1995 UC4|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|2,92|| align=right|3,743||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43896)||1995 UL4|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,147|| align=right|7,33|| align=right|3,673||MBA||20. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43897)||1995 VC|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,159|| align=right|3,11|| align=right|3,828||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43898)||1995 VN|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|2,17|| align=right|3,810||MBA||2. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43899)||1995 VH1|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,212|| align=right|8,31|| align=right|3,533||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43900)||1995 VH2|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,218|| align=right|2,90|| align=right|3,694||MBA||13. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43901)||1995 VX2|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,181|| align=right|1,82|| align=right|3,722||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43902)||1995 VX4|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,166|| align=right|3,85|| align=right|3,761||MBA||14. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43903)||1995 WC|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,211|| align=right|5,98|| align=right|3,563||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43904)||1995 WO|| align=right|14,4|| align=right|2,382|| align=right|0,277|| align=right|8,22|| align=right|3,675||MBA||16. listopadu 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(43905)||1995 WC1|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,219|| align=right|1,48|| align=right|3,641||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43906)||1995 WK4|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,176|| align=right|3,30|| align=right|3,781||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43907)||1995 WX4|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,194|| align=right|4,06|| align=right|3,762||MBA||20. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43908)||1995 WE7|| align=right|14,2|| align=right|2,461|| align=right|0,097|| align=right|8,44|| align=right|3,859||MBA||21. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43909)||1995 WB9|| align=right|13,9|| align=right|2,629|| align=right|0,136|| align=right|26,34|| align=right|4,261||MBA||28. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43910)||1995 WA20|| align=right|15,4|| align=right|2,557|| align=right|0,120|| align=right|6,13|| align=right|4,089||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43911)||1995 WF22|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,150|| align=right|26,22|| align=right|4,212||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43912)||1995 WR34|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,013|| align=right|14,59|| align=right|4,373||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43913)||1995 YT|| align=right|15,6|| align=right|2,403|| align=right|0,258|| align=right|2,08|| align=right|3,725||MBA||17. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43914)||1995 YC2|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,196|| align=right|4,77|| align=right|3,877||MBA||19. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43915)||1995 YT7|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,223|| align=right|6,89|| align=right|4,330||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43916)||1996 AP2|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,125|| align=right|11,05|| align=right|4,112||MBA||13. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43917)||1996 AM16|| align=right|16,5|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|7,27|| align=right|3,738||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43918)||1996 AE18|| align=right|15,1|| align=right|2,565|| align=right|0,246|| align=right|5,56|| align=right|4,107||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43919)||1996 BG3|| align=right|14,0|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|15,38|| align=right|4,181||MBA||18. ledna 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(43920)||1996 CJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,760|| align=right|0,102|| align=right|10,29|| align=right|4,584||MBA||12. února 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(43921)||1996 CW3|| align=right|13,8|| align=right|2,647|| align=right|0,017|| align=right|11,18|| align=right|4,306||MBA||10. února 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43922)||1996 CE5|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,119|| align=right|21,69|| align=right|4,121||MBA||10. února 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43923)||1996 CX8|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,045|| align=right|6,89|| align=right|4,182||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(43924)||1996 DV1|| align=right|14,5|| align=right|2,763|| align=right|0,033|| align=right|4,42|| align=right|4,593||MBA||22. února 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(43925)||1996 DB3|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,080|| align=right|13,89|| align=right|4,149||MBA||27. února 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(43926)||1996 EL1|| align=right|13,4|| align=right|2,582|| align=right|0,151|| align=right|13,23|| align=right|4,149||MBA||10. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(43927)||1996 GN4|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,258|| align=right|13,30|| align=right|4,389||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43928)||1996 HE13|| align=right|14,4|| align=right|3,075|| align=right|0,139|| align=right|3,99|| align=right|5,390||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43929)||1996 JO9|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,057|| align=right|3,30|| align=right|5,025||MBA||13. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43930)||1996 LR3|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,058|| align=right|7,81|| align=right|3,603||MBA||15. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43931) Yoshimi||1996 PR9|| align=right|13,1|| align=right|3,232|| align=right|0,073|| align=right|21,58|| align=right|5,810||MBA||9. srpna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43932)||1996 QH|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,183|| align=right|5,38|| align=right|3,391||MBA||16. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(43933)||1996 RX9|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,065|| align=right|3,92|| align=right|4,322||MBA||7. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43934)||1996 TC|| align=right|13,7|| align=right|3,016|| align=right|0,045|| align=right|0,56|| align=right|5,238||MBA||1. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(43935)||1996 TF|| align=right|15,5|| align=right|2,139|| align=right|0,138|| align=right|2,92|| align=right|3,129||MBA||1. října 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(43936)||1996 TM11|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,093|| align=right|16,55|| align=right|5,633||MBA||11. října 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(43937)||1996 TS25|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,123|| align=right|6,92|| align=right|3,437||MBA||6. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43938)||1996 TH51|| align=right|14,1|| align=right|2,736|| align=right|0,190|| align=right|13,61|| align=right|4,526||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43939)||1996 TT53|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,219|| align=right|0,66|| align=right|3,549||MBA||5. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(43940)||1996 XY5|| align=right|12,1|| align=right|3,944|| align=right|0,230|| align=right|6,49|| align=right|7,830||HLD||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43941)||1996 YP|| align=right|14,4|| align=right|2,303|| align=right|0,055|| align=right|6,24|| align=right|3,495||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43942)||1996 YX|| align=right|14,1|| align=right|2,310|| align=right|0,081|| align=right|7,00|| align=right|3,511||MBA||20. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43943)||1997 AV|| align=right|15,0|| align=right|2,270|| align=right|0,125|| align=right|3,94|| align=right|3,421||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43944)||1997 AW1|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,119|| align=right|4,91|| align=right|3,479||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43945)||1997 AS2|| align=right|14,2|| align=right|2,266|| align=right|0,202|| align=right|24,80|| align=right|3,411||MBA||3. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43946)||1997 AR6|| align=right|15,2|| align=right|2,199|| align=right|0,119|| align=right|7,86|| align=right|3,261||MBA||7. ledna 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(43947)||1997 AE7|| align=right|14,5|| align=right|2,422|| align=right|0,099|| align=right|4,74|| align=right|3,768||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43948)||1997 AU12|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,041|| align=right|6,18|| align=right|3,493||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43949)||1997 AU18|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,061|| align=right|7,66|| align=right|3,757||MBA||9. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(43950)||1997 BG1|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,227|| align=right|7,56|| align=right|4,293||MBA||28. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43951)||1997 BC5|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,207|| align=right|1,62|| align=right|3,718||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43952)||1997 BG7|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,051|| align=right|7,52|| align=right|3,700||MBA||28. ledna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43953)||1997 CB1|| align=right|15,1|| align=right|2,222|| align=right|0,119|| align=right|4,89|| align=right|3,312||MBA||1. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43954) Chýnov||1997 CT5|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,056|| align=right|6,96|| align=right|3,427||MBA||7. února 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(43955) Fixlmüller||1997 CE6|| align=right|16,7|| align=right|2,366|| align=right|0,041|| align=right|0,28|| align=right|3,639||MBA||6. února 1997||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(43956)||1997 CD7|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,113|| align=right|2,62|| align=right|3,702||MBA||7. února 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(43957)||1997 CL13|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,148|| align=right|8,51|| align=right|4,088||MBA||7. února 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(43958)||1997 CZ14|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,234|| align=right|2,73|| align=right|3,430||MBA||6. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43959)||1997 CB26|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|5,95|| align=right|3,610||MBA||12. února 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43960)||1997 CE27|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,208|| align=right|6,22|| align=right|3,516||MBA||1. února 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43961)||1997 ER5|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,143|| align=right|2,25|| align=right|3,909||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43962)||1997 EX13|| align=right|15,4|| align=right|2,376|| align=right|0,160|| align=right|2,15|| align=right|3,661||MBA||3. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43963)||1997 EW14|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,190|| align=right|5,44|| align=right|3,382||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43964)||1997 EF23|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,358||MBA||7. března 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43965)||1997 EO32|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,165|| align=right|0,92|| align=right|4,217||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43966)||1997 EM36|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|6,03|| align=right|3,467||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43967)||1997 FM2|| align=right|14,9|| align=right|2,439|| align=right|0,188|| align=right|6,52|| align=right|3,809||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43968)||1997 FA5|| align=right|15,9|| align=right|2,676|| align=right|0,170|| align=right|4,53|| align=right|4,377||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43969)||1997 GL|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|0,60|| align=right|4,132||MBA||4. dubna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(43970)||1997 GH1|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,181|| align=right|2,99|| align=right|4,157||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43971)||1997 GB4|| align=right|15,7|| align=right|2,648|| align=right|0,177|| align=right|2,34|| align=right|4,308||MBA||8. dubna 1997||Kleť||Klet
|-
|(43972)||1997 GM6|| align=right|14,3|| align=right|2,686|| align=right|0,181|| align=right|10,58|| align=right|4,400||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43973)||1997 GE7|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|12,22|| align=right|4,400||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43974)||1997 GY12|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,122|| align=right|2,60|| align=right|4,335||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43975)||1997 GF14|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|2,00|| align=right|3,800||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43976)||1997 GQ14|| align=right|14,9|| align=right|2,352|| align=right|0,238|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43977)||1997 GD17|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,187|| align=right|1,75|| align=right|3,759||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43978)||1997 GG17|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,116|| align=right|6,35|| align=right|4,235||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43979)||1997 GM17|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,226|| align=right|2,50|| align=right|4,250||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43980)||1997 GR20|| align=right|15,9|| align=right|2,519|| align=right|0,143|| align=right|1,17|| align=right|3,997||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43981)||1997 GM21|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,203|| align=right|1,09|| align=right|4,547||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43982)||1997 GA32|| align=right|14,2|| align=right|2,542|| align=right|0,213|| align=right|8,35|| align=right|4,052||MBA||15. dubna 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43983)||1997 GR35|| align=right|14,1|| align=right|2,661|| align=right|0,288|| align=right|11,59|| align=right|4,339||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43984)||1997 HR7|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,085|| align=right|3,08|| align=right|4,437||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43985)||1997 HQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,617|| align=right|0,036|| align=right|3,57|| align=right|4,232||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43986)||1997 HF9|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,080|| align=right|6,82|| align=right|4,233||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(43987)||1997 JR9|| align=right|14,8|| align=right|2,726|| align=right|0,129|| align=right|13,20|| align=right|4,499||MBA||6. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43988)||1997 KQ3|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,005|| align=right|6,21|| align=right|4,474||MBA||31. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43989)||1997 LG4|| align=right|14,8|| align=right|2,893|| align=right|0,150|| align=right|15,97|| align=right|4,919||MBA||9. června 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(43990)||1997 LN4|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,151|| align=right|4,09|| align=right|4,345||MBA||7. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43991)||1997 MF10|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,284|| align=right|12,57|| align=right|4,284||MBA||28. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43992)||1997 NP|| align=right|13,5|| align=right|2,915|| align=right|0,101|| align=right|4,74|| align=right|4,977||MBA||1. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(43993) Mariola||1997 OK|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,235|| align=right|11,79|| align=right|4,509||MBA||26. července 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(43994)||1997 PF3|| align=right|15,5|| align=right|3,046|| align=right|0,246|| align=right|1,97|| align=right|5,314||MBA||11. srpna 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(43995)||1997 PY5|| align=right|16,5|| align=right|2,174|| align=right|0,075|| align=right|2,20|| align=right|3,206||MBA||14. srpna 1997||Haleakala||AMOS
|-
|(43996)||1997 QH|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,093|| align=right|1,59|| align=right|4,833||MBA||22. srpna 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(43997)||1997 QX|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,064|| align=right|8,76|| align=right|5,456||MBA||29. srpna 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(43998)||1997 QB3|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,202|| align=right|16,45|| align=right|5,615||MBA||28. srpna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(43999) Gramigna||1997 QC3|| align=right|15,8|| align=right|2,141|| align=right|0,062|| align=right|1,56|| align=right|3,133||MBA||31. srpna 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(44000)||1997 RB|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,046|| align=right|13,17|| align=right|5,475||MBA||1. září 1997||Kleť||Z. Moravec
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek